Belvederesi – abitanti di Belvedere (Siracusa)
Belvederesi – abitanti di Belvedere (Tezze sul Brenta)
Belvederesi – abitanti di Belvedere Langhe
Belvederesi – abitanti di Belvedere Marittimo
Belvederesi – abitanti di Belvedere Ostrense
Belvederesi – abitanti di Belvedere di Spinello
Belvederesi – abitanti di Belvédère